Язык аргобба () — язык народа аргобба. Число говорящих на языке аргобба в Эфиопии ок. 44 000 чел. (2007, оценка).

Описание 
На языке аргобба говорит около 40 000 человек, проживающих в местности северо-восточнее Аддис-Абебы в Эфиопии. Этот язык принадлежит к южно-эфиопской ветви эфиосемитских языков (наряду с амхарском и гураге).

Классификация 
Язык аргобба является одним из эфиосемитских языков (южная подгруппа), входящих в семитскую группу.

Диалекты 
Долгое время считалось, что язык аргобба является диалектом амхарского языка, но теперь он классифицируется как отдельный язык.
Аргобба состоит из четырех основных диалектов: гарер (мёртвый), алию амба, шева работ и шонке.

В наше время наблюдается переход носителей языка аргобба к использованию оромо и амхарского языка, которые являются достаточно родственными.

Письменность 
Для письма языком аргобба использоваться вариант эфиопского письма. Написание в языке аргобба — слева-направо.

Литература 
 Cohen, Marcel (1931) Études d'éthiopien méridional (Collection d'ouvrages orientaux). Paris: Geuthner.
 Cohen, Marcel (1939) Nouvelles Études d'éthiopien méridional. Paris: Ancienne Honoré Champion.
 Leslau, Wolf (1997) Ethiopic Documents: Argobba. Grammar and dictionary. Wiesbaden: Harrassowitz. ISBN 3-447-03955-8.
 Zelealem Leyew and Ralph Siebert (1994) Argobba. S.L.L.E. Linguistic Reports no. 22. Addis Ababa: SIL/Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University.
 Zelealem Leyew, Ralph Siebert (2002), Sociolinguistic Survey Report of the Argobba Language of Ethiopia SIL Electronic Survey Reports, SILESR 2002-026

Примечания

Ссылки 
 Языке аргобба на «Glottolog»

Эфиосемитские языки
Языки Эфиопии